Osoby noszące nazwisko Mossakowski:
 Eugeniusz Mossakowski
 Marek Mossakowski
 Mirosław Mossakowski
 Paweł Mossakowski
 Sebastian Mossakowski